

Заборувек — село в гміні Лешно Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Заборувек — село в гміні Бельськ-Дужи Груєцького повіту Мазовецького воєводства